Une femme fatale est un personnage stéréotypé, réel ou fictionnel, désigné parfois sous le terme de vamp.

On retrouve également ce terme associé à d'autres contextes (sexe, ou mort) : une femme fatale peut avoir une connotation sexuelle, ou de façon différente, être une femme meurtrière. Dans certains cas, les deux aspects peuvent se rejoindre ou se compléter pour une même femme.

Bande dessinée 
 Femmes Fatales, un groupe de criminelles costumées de l'univers Marvel.

Magazine 
 , magazine américain mettant l'accent sur les actrices de cinéma et de télévision, créé en 1992.

Télévision 
  (Praying Mantis), téléfilm réalisé par James Keach et diffusé en 1993 ;
 Femmes fatales, série documentaire d'Andrew Farrell diffusée en 2005 ;
 Femme fatales, série télévisée américaine érotique diffusée du  au .

Cinéma 
 Femme fatale, film d'un réalisateur inconnu sorti en 1912 ;
 , film d'Andre R. Guttfreund sorti en 1991 ;
 Femme fatale, film de Brian De Palma sorti en 2002.

Musique

Artiste 
 Femme Fatale, orchestre de Toronto ;
 Femme Fatale, groupe de musique canadien ;
 , groupe de hard rock américain.

Chanson 
 Femme Fatale, chanson du groupe The Velvet Underground, figurant sur l'album The Velvet Underground and Nico sorti le .
 Femme Fatale, musique de Perturbator, quatrième titre de l'album The Uncanny Valley, sorti en 
 Femme fatale, chanson d'Evdokía Kadí représentant Chypre au concours eurovision de la chanson 2008.

Album 
 Femme Fatale: , album de Nico sorti le  ;
 , album de Gábor Szabó sorti en 1981 ;
 , album de Femme Fatale sorti en  ;
 , album de Miki Howard sorti le  ;
 Femme Fatale, album de Britney Spears sorti le .

Autres 
 Femme Fatale, voilier hongrois

Voir aussi 
 
 Pin-up, l'image érotique opposée

Homonymie de titre